Ponce se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elias Ponce
 Marisela Ponce
 Marta Mónica Ponce